Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Cyril Suk e Michael Tebbutt che hanno battuto in finale Kent Kinnear e David Wheaton 4-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)

 Patrick Galbraith /  David Macpherson (primo turno)
 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 1998
ATP Tour 1998